Товарищ Панджуни — художественный фильм, снятый по мотивам романа Ерванда Отяна «Апостольское явление в Цаплавар» (Арменфильм, 1993).

Сюжет 
Экранизация запрещенной в советское время повести армянского сатирика, пародирующей деятельность революционных партий начала века. Товарищ Панджуни, главный герой фильма, направляется в глухое армянское село для пропаганды социалистических идей. Прошло меньше года, и в мирном патриархальном селе возникает классовый антагонизм, поощряется конфискация имущества у состоятельных жителей, женщинам предоставляется полное равноправие в общественной жизни. Приезд главного героя переворачивает все верх дном: возникают междусобицы, грабёж, попрание веры.

В главных ролях 
 Николай Цатурян — Панджуни
 Тамара Оганесян — Верго
 Ерванд Манарян — Сарсапуни
 Мамикон Манукян — Серго
 Карен Джанибекян — кузнец Мико
 Артуш Гедакян — Келеш
 Верджалуйс Мириджанян — Сара
 Зорий Тер-Карапетян — Саак
 Степан Шагинян — Аво

В ролях 
 Вачаган Григорян
 Милена Амамджян
 Рудольф Гевондян
 Лала Мнацаканян
 Гурген Седракян
 Карп Шамлян и другие.

Съемочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Арман Манарян
 Режиссёры: С. Айвазян, Н. Матинян
 Сценарий: Вадим Меликсетян, Арман Манарян, Сурен Саруханян
 Директор фильма: Л. Мурадян
 Оператор-постановщик: Ашот Мкртчян
 Операторы: К. Айвазян, С. Григорян, С. Мартиросян
 Звукооператор: Ирэн Ордуханян
 Композитор: Гайк Манарян
 Художник-постановщик: Микаел Антонян
 Художники: Грета Налчаджян, А. Агаджанян
 Монтаж: Светлана Джонян
 Администраторы: Г. Меликян, З. Сафарян, А. Исраелян
 Редакторы: Е. Манарян

Награды 
 Бронзовый приз МКФ в Хьюстоне-96
 Серебряный приз МКФ в Чарлстоне-96 (США)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы студии «Арменфильм»
Фильмы Армении 1992 года